Годовщина смерти:

 Годовщина смерти — ритуал, связанный с культом предков.
 «Годовщина смерти» (The Anniversary) — короткометражный фильм 2003 года, режиссёр Чан Хам.